Osoby o tym nazwisku:
 Farhat Bazarow – turkmeński piłkarz
 Siemion Bazarow – radziecki dyplomata